Lause ist der Familienname folgender Personen:

 Alessija Lause (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Hermann Lause (1939–2005), deutscher Schauspieler
 Jens Lause (* 1968), deutscher Handballspieler

Lause ist ferner der Name von:
 Lausebach, Nebenbach der Odeborn